Martin Vaculík  ist der Name folgender Personen:

* Martin Vaculík (Politiker) (1922–2001), tschechoslowakischer Politiker
 Martin Vaculík (Rennfahrer) (* 1990), slowakischer Speedway-Rennfahrer und Europameister